

Niemcy 
 Grabow – dzielnica Möckern
 Grabow – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Grabow – związek gmin (Amt) w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Grabowo – dzielnica Szczecina 
 Grabów – wieś w województwie opolskim 
 Grabów nad Prosną

Dawna nazwa rzeki:
 Grabowa – rzeka w województwie zachodniopomorskim

Osoby 
 Robert Grabow – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Grabowhöfe
 Grabow-Below
 Grabów